Una donna dietro la porta è un film del 1982, diretto da Pino Tosini.

Trama

Collegamenti esterni